Га́рри Ме́ндеш Родри́геш (; 27 ноября 1990, Роттердам, Нидерланды) — кабо-вердианский футболист, полузащитник клуба «Олимпиакос» и сборной Кабо-Верде.

Клубная карьера 

Родригеш — воспитанник клубов «Фейеноорд» и португальского «Реала». В 2009 году он вернулся в Нидерланды и начал профессиональную карьеру, выступая за малоизвестные команды «Ксеркс», «Ростокер» и «Босхёйзен». Летом 2012 года Гарри подписал контракт с «АДО Ден Хааг» и сразу же был отдан в аренду в «Дордрехт». 10 августа в матче против «Эммена» он дебютировал в Эрстедивизи. 27 августа в поединке против «Ден Босха» Родригеш забил свой первый гол за «Дордрехт». В начале 2013 года Гарри перешёл в болгарский «Левски». Сумма трансфера составила 300 тыс. евро. 3 марта в матче против бургасского «Черноморца» он дебютировал в чемпионате Болгарии. 20 апреля в поединке против Ловеча Родригеш забил свой первый гол за Левски. В следующем сезоне он с 11 мячами стал лучшим бомбардиром команды.

В начале 2014 года Гарри перешёл в испанский «Эльче». 1 марта в матче против «Сельты» он дебютировал в Ла Лиге. 3 мая в поединке против «Малаги» Родригеш забил свой первый гол за «Эльче».

Летом 2015 года Гарри подписал трёхлетнее соглашение с греческим ПАОКом. 23 августа в матче против «Ксанти» он дебютировал в греческой Суперлиге. В поединке против АЕКа Родригеш забил свой первый гол за ПАОК. В 2016 году в матчах Лиги Европы против итальянской «Фиорентины» и чешского «Слована» он забил по голу. В начале 2017 года Родригеш перешёл в турецкий «Галатасарай». Сумма трансфера составила 3,5 млн евро. 14 января в матче против «Коньяспора» он дебютировал в турецкой Суперлиге. 3 апреля в поединке против «Аданаспора» Гарри забил свой первый гол за «Галатасарай». В 2018 году он помог клубу выиграть чемпионат.

В начале 2019 года Родригеш перешёл в саудовский «Аль-Иттихад». Сумма трансфера составила 9 млн. евро. 29 января в матче против «Аш-Шабаба» он дебютировал в чемпионате Саудовской Аравии. 29 марта в поединке против «Аль-Фейсали» Гарри забил свой первый гол за «Аль-Иттихад». Летом того же года Родригеш на правах аренды перешёл в «Фенербахче». В матче против «Газиантепа» он дебютировал за новый клуб. 1 сентября в поединке против «Трабзонспора» Гарри забил свой первый гол за «Фенербахче». По окончании аренды он вернулся в «Аль-Иттихад». 

Летом 2021 года Родригеш перешёл в «Олимпиакос». 17 октября в матче против «ПАС Янина» он дебютировал за новый клуб. 2 марта в поединке против «Астераса» Гарри забил свой первый гол за «Олимпиакос».

Международная карьера 
30 декабря 2013 года в товарищеском матче против сборной Каталонии Родригеш дебютировал за сборную Кабо-Верде. 6 сентября 2014 в матче отборочного турнира Кубка Африки против сборной Нигера он забил свой первый гол за национальную команду.

В 2015 году Родригеш принял участие в Кубке Африке в Экваториальной Гвинее. На турнире он сыграл в матче против команды хозяев.

В 2022 году Родригеш во второй раз принял участие в Кубке Африке в Камеруне. На турнире он сыграл в против команд Эфиопии, Буркина-Фасо, Камеруна и Сенегала. В поединке против камерунцев Гарри забил гол.

Голы за сборную Кабо-Верде

Достижения 

Командные

 «Галатасарай»
 Победитель турецкой Суперлиги — 2017/18

Примечания 

Футболисты Кабо-Верде
Игроки сборной Кабо-Верде по футболу
Игроки ФК «Дордрехт»
Игроки ФК «Левски»
Игроки ФК «Эльче»
Игроки ФК ПАОК
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Аль-Иттихад» Джидда
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей